Арменският език е разпространен език в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. той е роден език за 51 847 души, което прави 0.10 % от населението на страната. 50,4 % от записаните на преброяването като арменци посочват за свой роден език – арменски.

Численост и дял

Преброяване през 2001 г. 
Численост и дял на населението с роден език – арменски, според преброяването на населението през 2001 г. (по области):

Източници 

Украйна
Езици в Украйна